Desa Ngepeh kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Ngepeh (administrativ by i Indonesien, lat -7,54, long 111,68), Jawa Timur, 
 Desa Ngepeh (administrativ by i Indonesien, lat -7,68, long 111,88), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar